Caterina Visconti, figlia di Matteo I Visconti e moglie di Alboino I della Scala
 Caterina Visconti (1342-1382), figlia di Matteo II Visconti e moglie di Ugolino Gonzaga
 Caterina Visconti (1362-1404), duchessa di Milano, figlia di Bernabò Visconti e moglie di Gian Galeazzo Visconti